

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sajczyce – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Sajczyce – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin

Inne 
 Sajczyce – była osada leśna